Доротеја од Данске, грофица Палатината (Копенхаген, 10. новембар 1520- Нојмаркт ин дер Оберпфалц, 31. мај 1580) је била супруга Фридриха II Палатинског. Био је кћерка Кристијана II Данског и Изабеле од Аустрије.

Породично стабло 

Рођени 1520.
Умрли 1580.
Династија Олденбург